Brittiska mästerskapet 1893/1894 var den 11:e säsongen av Brittiska mästerskapet i fotboll.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1894 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet i fotboll
Fotbollssäsongen 1893/1894
Sport i Wrexham
Sport i Swansea
Sportevenemang i Glasgow
Sportevenemang i Belfast